Towarzystwo Królewskie Gospodarczo-Rolnicze, towarzystwo gospodarcze i rolnicze w latach 1810-1812 i 1815–1817
 Towarzystwo Rolnicze w Cieszynie, 1868-1930
 Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, właściwie Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach, zwane fundacją hrubieszowską, 1816–1945
 Towarzystwo Rolnicze Krakowskie, 1845–1919
 Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim, 1858-1861, organizacja ziemian
 Centralne Towarzystwo Rolnicze, CTR, 1906–1929 (później w:  Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych, 1929–1939)